Sergia är ett släkte av kräftdjur. Sergia ingår i familjen Sergestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Sergia